__БЕЗКН__

-{Avatar: Music from the Motion Picture}- је саундтрек албум филма Аватар из 2009. године. Музику је компоновао, оркестрирао и дириговао Џејмс Хорнер. Делукс издање албума, са додатних шест песама, објављено је 19. априла 2010. године како би се додатно промовисало -{DVD}- издање филма.

Номинације 
Музика за филм је номинована за награду за најбољу оригиналну музику на 82. додели Оскара, али је изгубила од оне за филм До неба. „-{I See You}-” номинован је за награду за најбољу оригиналну песму на 67. додели награда Златни глобус.

Списак песама

Референце 

Албуми 2009.
Аватар
Албуми издати за Atlantic Records